Het Paradijs (Antwerpen), historische woning in Antwerpen
 Het Paradijs (1998), Belgische televisiefilm van Rudolph Mestdagh
 Het Paradijs (1999), Belgische televisiefilm van Maarten Treurniet
 Terheijl (havezate), ook Het Paradijs en De Helle genoemd
 Paradijs (Arnhem), een buurt in Arnhem-centrum

Zie ook 
 Paradijs (doorverwijspagina)